A 2013-as WTCC kínai nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság tizenegyedik fordulója. 2013. november 3-án rendezték meg a Shanghai International Circuit-en, Kínában.

Időmérő 

 Y - Yokohama bajnokság
 A - Eurosport Ázsia bajnokság
 * - Nem jogosult pontokra

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság
 A - Eurosport Ázsia bajnokság
 * - Nem jogosult pontokra

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság
 A - Eurosport Ázsia bajnokság
 * - Nem jogosult pontokra

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Kina
Kína sportélete